Agentura může označovat:

 organizace
 cestovní agentura
 divadelní agentura
 mediální agentura
 reklamní agentura
 agentura (špionáž) – síť agentů provádějící špionáž

 specializovaná kancelář nebo úřad
 vládní agentura
 nevládní agentura
 grantová agentura
Grantová agentura České republiky
Technologická agentura České republiky
 platební agentura
 PR agentura
 ratingová agentura
 zpravodajská agentura (tisková kancelář) – zpravodajská novinářská organizace

 mezinárodní vědeckovýzkumná a správní instituce
 kosmická agentura

Externí odkazy